Гаври́ловка (), село, 
Подвысочанский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321083502. Население по переписи 2001 г. составляет 61 (31/30 м/ж) человек.

Происхождение названия 
Топоним "Гавриловка" вероятно происходит от имени отца Василия Гавриловича Зайцева, который, вероятно, и основал этот хутор не позднее середины XVIII в., потому что уже во 2-й пол. XVIII в. мы видим его сына владельцем многих здешних хуторов (в том числе и слободы Калиновки) и земель слободы Гороховатки.

Географическое положение 
Село Гавриловка находится на берегах реки  Гороховатка, которая через 6 км впадает в Оскольское водохранилище (река Оскол).
Ниже по течению расположено село  Гороховатка,
выше по течению — село  Калиново.

История 
 1785 - дата першої згадки.

Экономика 
 В селе есть овце-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)